Аеропорт Фінікс має такі значення:

Аеропорти, які обслуговує місто Фінікс, Аризона, США:
Міжнародний аеропорт Фінікс - Скай-Харбор
Міжнародний аеропорт Фінікс - Дір-Веллі
Аеропорт Фінікс-Гуд'єар
Аеропорт Фінікс-Меса
 Інші аеропорти з назвою Фінікс:
Міжнародний аеропорт Санья-Фінікс у Санья, Хайнань, КНР